Gautama ou Gotama, forme masculine du gotta indien Gautam-Gotam (forme féminine Gautami-Gotami), est porté par de nombreuses personnes. 

Ont un article dédié dans Wikipédia :
Le Bouddha Gautama, fondateur du bouddhisme
Akshapada Gautama, fondateur supposé de l'école philosophique hindoue Nyāya
Mahaprajapati Gautami, tante et mère adoptive du Bouddha
Autres :
Le mage Gautama qui prit peut-être la place du souverain perse Bardiya